peut désigner :
  de chars de combat de la gendarmerie
  de chasseurs à pied
  du génie de l'air